Багамранни (от  - ბაღი-сад; მარანი-винный погреб; )— топоним:
 в Абхазии:
 Багмаран(и) — посёлок в Гульрипшском муниципалитете;
 в Самегрело:
 Багмаран(и) — посёлок в Зугдидском муниципалитете;